Honger, eetlust
Trekkracht, een kracht in de mechanica
Trek (schoorsteen), de kracht waarmee een schoorsteen lucht aanvoert en rookgassen afvoert
Tocht (lucht)
Trekkenwand, een hijswerktuig op het toneel
Menselijke migratie
Grote Trek (Zuid-Afrika), de tocht van Afrikaner boeren tussen 1830 en 1850
Migratie (dieren), een term uit de dierkunde
Trek (fiets), een Amerikaans fietsmerk
Trek (rockband), een Russische rockband